Johanning ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Johanning (1899–1971), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Heinrich Johanning (1924–2017), Bundesvorsitzender des Bundes der Kriegsblinden Deutschlands
 Marion Johanning (* 1962), deutsche Schriftstellerin
 Rolf Johanning (* 1940), deutscher Politiker